El término hormiguero cabecigrís puede referirse a:

 hormiguero cabecigrís, el nombre común del ave Ampelornis griseiceps de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología (SEO);

 hormiguero cabecigrís, el nombre común del ave Dysithamnus mentalis en Honduras.